Number Ones – album Michaela Jacksona z 2003 roku zawierający największe przeboje artysty oraz premierową piosenkę zatytułowaną One More Chance. W sumie płyta sprzedała się w nakładzie 12 milionów egzemplarzy na całym świecie.

W 2009 roku album zdobył dwie nagrody American Music Awards,w kategoriach ulubiony album pop/rock oraz soul/r’n’b.

Lista utworów

Wersja amerykańska

Wersja międzynarodowa

Number Ones DVD 
Specjalna edycja DVD:

Pozycje na listach oraz sprzedaż

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2003
Albumy Epic Records
Albumy Michaela Jacksona
Albumy wyprodukowane przez Davida Fostera
Albumy wyprodukowane przez Michaela Jacksona
Albumy wyprodukowane przez Rodneya Jerkinsa
Albumy wyprodukowane przez Quincy’ego Jonesa
Albumy kompilacyjne